Mirgeš (Subotica, Srbija)
Mirgeš (Čongradska županija, Mađarska)